Тэлли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тэлли, Джералин (1899—2015) — американская долгожительница.
 Тэлли, Тед (род. 1952) — американский драматург, сценарист и преподаватель.